1 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (ros. 1-й стрелковый полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 30 marca 1835.

Święto pułkowe: 6 grudnia.

Niedługo po wybuchu I wojny światowej (sierpień 1914 r.) dyslokowany do Łodzi (), do koszar 37 Jekaterynoburskiego Pułku Piechoty, przy obecnej ul. Legionów 60/66. W Łodzi pułk stacjonował do około grudnia 1914, do momentu wycofania się wojsk rosyjskich z tego miasta.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 14 Korpus Armijny – (14 АК, 14 армейский корпус), Lublin
 1 Brygada Strzelców – Łódź
 1 Pułk Strzelców – (1-й стрелковый полк), Łódź

Przypisy

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=581 

Pułki strzelców Imperium Rosyjskiego
Wojsko rosyjskie w Łodzi
Armia Imperium Rosyjskiego w Królestwie Kongresowym